CL peut faire référence à :
 CL l'artiste sud-coréenne. (voir CL)
 CL, le nombre 150, en chiffre romain.
 cL, une unité, qui signifie centilitre, la centième partie du litre.
 Cl, le symbole du Chlore, selon la liste des éléments chimiques.
 CL est un code, qui signifie :
 Chili : 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) code alpha-2,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) .cl.
 Sri Lanka (Ceylan), selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 Lufthansa CityLine, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 CL est une automobile :
 Acura CL a été un coupé vendu de 1997 à 1999 puis de 2001 à 2003 uniquement en Amérique du Nord.
 Mercedes-Benz classe CL désigne 3 générations de coupés vendus depuis 1992. 
 CL, un langage de programmation, qui signifie Control Language, langage de commande : équivalent au script shell de windows, utilisé sur les systèmes IBM iSeries (OS/400). Nommé aussi CL/400 (OCL pour les systèmes IBM S36 et S38).
 CL l'abréviation de Latence CAS (CAS Latency) pour désigner la latence des mémoires RAM.
 CL, l'abréviation de clone en botanique.
 CL, abréviation de « Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues. »
CL, abréviation de Combinaison linéaire, utilisée de manière courante en mathématiques.

Autre 
 CL, une chanteuse de K-pop et danseuse de Hip-hop Sud-coréenne.

Références 

Symbole d'unité